Termenul Transvaal poate desemna:

 Transvaal (provincie),  (1910–1994), o fostă provincie a Uniunii Sud-Africane și apoi a Republicii Africa de Sud.
 Republica Sud-Africană Transvaal (în afrikaans: „Zuid-Afrikaansche Republiek”, 1856–1902), un fost stat african independent, așezat geografic pe teritoriul provinciei Transvaal.
 Transvaal (colonie) (1902–1910), o colonie britanică urmașă a Republicii Sud-Africane Transvaal

Vezi și
 715 Transvaalia, un asteroid din centura principală, care poartă numele provinciei Transvaal.